Kohatu (hop), een hopvariëteit gebruikt voor het brouwen van bier.
Kohatu (Märjamaa), een plaats in de gemeente Märjamaa in de Estische gemeente Raplamaa
Kohatu (Saue),  een plaats in de gemeente Saue in de Estische provincie Harjumaa.